Rádio Boa Nova é uma estação de rádio brasileira sediada na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. A emissora foi inaugurada em 1975 e pertence a Fundação Espírita André Luiz. A emissora transmite a sua programação no dial AM, na frequência de 1450 kHz e possui uma programação religiosa voltada ao espiritismo. A estação conta também com uma estação em Sorocaba, que transmite no dial AM, na frequência de 1080 kHz.

Boa Nova
Mídia de Guarulhos
Estações de rádio fundadas em 1975